Michael Zürn ist der Name folgender Personen:

* Michael Zürn der Ältere (um 1590–nach 1651), deutscher Bildhauer
 Michael Zürn der Jüngere (1654–1698), deutscher Bildhauer
 Michael Zürn (Politikwissenschaftler) (* 1959), deutscher Politikwissenschaftler